Turobin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Turobin, gmina rurale du powiat de Biłgoraj
 Turobin, village et chef-lieu de la gmina de même nom